Jampa () est un mot et un nom personnel tibétain signifiant « bienveillant ».

Il peut correspondre à :
 Jampa est le titre d'un film de propagande chinois.
 Tsering Jampa est une femme tibétaine directrice de l'association campagne internationale pour le Tibet en Europe 
 Jampa Tsering est un danseur tibétain
 Amdo Jampa est un peintre tibétain
 Jampa Kalsang Tamang est un acteur népalais
 Jampa Losang Panglung est un écrivain tibétain
 Jampa Phuntsok a été président de la région autonome du Tibet

Homonymie de patronyme
Prénom tibétain